

Musique 
 Rip It Up est une chanson de Little Richard parue en 1956,
 Rip It Up est une chanson et un album de Orange Juice parus en 1982,
Rip It Up est un album de Dead or Alive paru en 1987,
Rip It Up est un album de Thunder paru en 2017.